Kalamange avera é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em conjunto com a Orkestar Nino & Saša em 1995.

Lista de faixas 
Todas as composições e arranjos por Šaban Bajramović.

Álbuns de 1995